Пищиково — деревня, Плисская волость, Невельский район, Псковская область, Россия.
 Пищиково — село, Бобинский сельский совет, Путивльский район, Сумская область, Украина.